Герберт фон Даніельс (1895—1965) — німецький офіцер, один з керівних співробітників центрального апарату СС, штандартенфюрер СС.
 Александер фон Даніельс (1891—1960) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.

Див. також 
 Деніелс